Santosa ist der Familienname folgender Personen:

 Uun Santosa (* um 1955), niederländischer Badmintonspieler
 Yuliani Santosa (* 1971), indonesische Badmintonspielerin